Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Marquette (Marquette County) :
le comté de Marquette, situé dans l'État du Michigan ;
le comté de Marquette, situé dans l'État du Wisconsin.